Некла-Султан (тур ;  15 травня 1926 — 6 жовтня 2006) — османська принцеса, дочка Шехзаде Омера Фарука, син останнього халіфа Абдулмеджида II і Шехсувар-Ханим. Її матір'ю була Сабіха-Султан, дочка султана Мехмеда VI і Назікеди Кадин.

Раннє життя 
Некла Султан народилася 15 травня 1926 року в Ніцці, Франція. Її батьком був Шехзаде Омер Фарук, син Абдулмеджида II і Шехсувар-Ханим, а її матір'ю була Сабіха-Султан, дочка Мехмеда VI і Назікеди-Кадін. Вона була наймолодшою дитиною своїх батьків. У неї було дві сестри, Несліша-Султан, на п'ять років старша за неї, і Ханзаде-Султан, на три роки старша за неї.

Після звістки про її народження дідусь по батькові Абдул-Меджид назвав її Хібетулла, а дід по матері Мехмед надіслав телеграму з Сан-Ремо, Італія, передаючи своє благословення та назвавши її Некла. Тому її звали «Некла Хібетулла». Однак через кілька годин із Сан-Ремо надійшла ще одна телеграма, яка перетворила радісний день на нестерпні страждання. Султан Мехмед помер через кілька годин після народження Некли, тому день став скорботним.

Некла провела своє дитинство у Франції. Коли вона була маленькою, Бехзаде Калфа піклувався про Неклу. Оскільки у Бехзаде були прохолодні стосунки з її дідусем, вона зробила все можливе, щоб налаштувати її проти її бабусі Шехсувар, але, незважаючи на цю негативну сторону, вона добре піклувалася про Неклу. У 1938 році Некла, її батьки та сестри переїхали до Єгипту.

Шлюб 
У 1940 році через Другу світову війну Некла та її родина збідніли, оскільки Абдулмеджид не міг надіслати їм гроші. Того ж року її сестри вийшли заміж за єгипетських принців, Несліша вийшла заміж за принца Мухаммада Абдель Монейма , а Ханзаде вийшла заміж за принца Мухаммеда Алі відповідно.

У 1943 році Некла вийшла заміж за єгипетського принца Амра Ібрагіма в Каїрі, Єгипет, отже всі три сестри були одружені з однією династією, і їх називали «єгипетськими принцесами». Єдина дитина пари, син принц Осман Ріфат, народився 20 травня 1951 року в Каїрі. Після проголошення Єгипту республікою в 1952 році, у 1953 році Некла, її чоловік і син оселилися в Швейцарії.

Батько Некли, Омер Фарук, проявив підвищений інтерес до своєї двоюрідної сестри Міхріша-Султан, дочки наслідного принца Шехзаде Юсуфа Іззеддіна. Також стало відомо, що між Фаруком та її матір'ю Сабіхою не все добре. Некла та її сестри стали на бік матері. Фарук звинуватив Сабіху в тому, що вона налаштувала їхніх дочок проти нього. Але він уже був закоханий у Міхрішу, і питання сварки було лише приводом. У 1948 році, після двадцяти восьми років шлюбу, Фарук розлучився з Сабіхою та одружився з Міхрішах. Після скасування закону про вигнання для принцес у 1952 році її мати переїхала до Стамбула. Після смерті Амра Ібрагіма в 1977 році Некла овдовіла.

Смерть 
Некла-Султан померла 6 жовтня 2006 року у віці вісімдесяти років у Мадриді, Іспанія . 16 жовтня її тіло було доставлено до Стамбула. Похорони відбулися в мечеті Бебек, на них були присутні її старша сестра Несліша, її син Осман Ріфат та інші члени османської династії. Її поховали поруч із матір'ю та старшою сестрою Ханзаде на кладовищі Асіян Асрі в Стамбулі.

Нагороди 
 Дама Великого Хреста Ордена Орла Грузії

Походження

Див. також 
 Османи

Список літератури

Джерела 
 
Поховані на кладовищі «Ашіян»
Дочки султанів Османської імперії
Династія Мухаммеда Алі
Померли 2006
Народились 1926